Маркиз Ганнибал ди Соммарива (; ; 10 марта 1755, Лоди — 10 июля 1829, Вена) — австрийский генерал кавалерии итальянского происхождения.

Биография 
Ганнибал (Аннибале) ди Соммарива происходил из старинной ломбардской аристократической семьи. Он получил образование в Дворянском колледже () в Милане, после чего, в 1771 году поступил на службу в уланский полк, начав свою военную карьеру. Участвовал в походе против Пруссии в 1778 году, а в 1787-1789 годах — в войне против Турции. В войне Первой коалиции против революционной Франции он отличился, и в 1796 году стал полковником и командиром 8-го уланского полка. 

За свои действия в сражении при Маньяно (англ.) в 1799 году он был награжден рыцарским крестом ордена Марии Терезии и повышен в чине до генерал-майора. В 1800 году стал генерал-губернатором тосканских провинций, только что ненадолго отвоёванных австрийцами и Суворовым у Франции. 

В 1801 и 1805 маркиз ди Соммарива воевал с французами в Италии, а в 1807 году стал фельдмаршал-лейтенантом и военным комендантом Троппау. В 1809 году командовал дивизией в очередной войне с Францией и участвовал в битве при Экмюле. Следующие несколько мирных лет находился в Моравии и Венгрии, в 1814 году в составе армии вернулся во вновь перешедший к австрийцам Милан. Австрийское правительство уполномочило его отправиться в качестве эмиссара к популярному в городе лидеру профранцузской партии, Мельци Д’Эрилю, однако последний отказался его принять. 

В 1817 году Аннибале ди Соммарива был произведён в генералы от кавалерии. 

Особой наградой и выражением монаршего благоволения стало последовавшее в 1825 году назначение почётным капитаном драбантской лейб-гвардии. С 1806 года маркиз Соммарива был шефом 5-го кирасирского полка. Был награждён австрийским орденом Железной короны (1816) и российским орденом Святого Александра Невского. Похоронен на Центральном кладбище в Вене, могила сохранилась.

Портрет Соммаривы, приведённый в начале статьи, выполнил австрийский художник Леопольд Купельвизер.

Некоторые награды 
  рыцарь Военного ордена Марии Терезии (1799)
  Орден Железной короны (1816)
  Орден Святого Александра Невского ()

Литература 
 Статья «Sommariva Hannibal, Marchese» в словаре: Biographical Dictionary of all Austrian Generals during the French Revolutionary and Napoleonic Wars. 1792–1815
 Constantin von Wurzbach: «Sommariva, Hannibal Marquis». In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 35. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1877, S. 271–275.
 Adolf Schinzl: Sommariva, Hannibal Marquis. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 34, Duncker & Humblot, Leipzig 1892, S. 592–594.
 A. Schmidt-Brentano: Sommariva Hannibal Marchese di. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 12, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2005, ISBN 3-7001-3580-7, S. 410.

Примечания 

Австрийские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Генералы кавалерии (Австрийская империя)